Bombardeig de Peníscola (1812)
 Bombardeig de Peníscola (1937)